Dit is een lijst van planetoïden 120401-120500 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 120401 - || 2005 RT6 || 3 september 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 120402 - || 2005 RY8 || 8 september 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 120403 - || 2005 RE24 || 11 september 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120404 - || 2005 RH33 || 14 september 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (120405) Svyatylivka || 2005 SQ4 || 24 september 2005 || Andrushivka || O. Gerashchenko, Yu. Ivashchenko
|-
| 120406 - || 2005 SV15 || 26 september 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120407 - || 2005 SV20 || 25 september 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120408 - || 2005 SX37 || 24 september 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120409 - || 2178 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120410 - || 2225 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120411 - || 2857 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120412 - || 3017 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120413 - || 4815 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120414 - || 4880 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120415 - || 6057 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120416 - || 6123 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120417 - || 6264 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120418 - || 6633 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120419 - || 2308 T-1 || 25 maart 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120420 - || 4133 T-1 || 26 maart 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120421 - || 1604 T-2 || 24 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120422 - || 2023 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120423 - || 2061 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120424 - || 2099 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120425 - || 2113 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120426 - || 3080 T-2 || 30 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120427 - || 1155 T-3 || 17 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120428 - || 2128 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120429 - || 2225 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120430 - || 2303 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120431 - || 2448 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120432 - || 2614 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120433 - || 3132 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120434 - || 3202 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120435 - || 3310 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120436 - || 4589 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120437 - || 5101 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120438 - || 1978 NU || 7 juli 1978 || Palomar || J. G. Williams
|-
| 120439 - || 1978 VJ4 || 7 november 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 120440 - || 1978 VU9 || 7 november 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 120441 - || 1979 MZ7 || 25 juni 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 120442 - || 1981 DW || 28 februari 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 120443 - || 1981 DK2 || 28 februari 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 120444 - || 1981 EQ13 || 1 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 120445 - || 1981 EU16 || 6 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 120446 - || 1981 EF21 || 2 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 120447 - || 1981 EP32 || 7 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 120448 - || 1981 EO43 || 3 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 120449 - || 1981 ED44 || 6 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 120450 - || 1982 SV || 20 september 1982 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 120451 - || 1983 QU || 30 augustus 1983 || Palomar || J. Gibson
|-
| (120452) Schombert || 1988 NA || 6 juli 1988 || Palomar || A. Maury
|-
| 120453 - || 1988 RE12 || 14 september 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus
|-
| 120454 - || 1988 SJ2 || 16 september 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus
|-
| 120455 - || 1989 GF2 || 3 april 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120456 - || 1989 JB || 3 mei 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 120457 - || 1990 QZ2 || 28 augustus 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 120458 - || 1990 SN5 || 22 september 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120459 - || 1990 SQ6 || 22 september 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (120460) Hambach || 1990 TD7 || 13 oktober 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (120461) Gandhi || 1990 TK9 || 10 oktober 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (120462) Amanohashidate || 1990 UE2 || 26 oktober 1990 || Geisei || T. Seki
|-
| 120463 - || 1991 GQ4 || 8 april 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120464 - || 1991 PV5 || 6 augustus 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120465 - || 1991 TO15 || 6 oktober 1991 || Palomar || A. Lowe
|-
| 120466 - || 1991 VS7 || 3 november 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120467 - || 1991 VM9 || 4 november 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120468 - || 1991 VO9 || 4 november 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120469 - || 1992 DG9 || 29 februari 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 120470 - || 1992 DY10 || 29 februari 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 120471 - || 1992 EN2 || 6 maart 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120472 - || 1992 ET7 || 1 maart 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 120473 - || 1992 EE9 || 2 maart 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 120474 - || 1992 EH14 || 2 maart 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 120475 - || 1992 EF16 || 1 maart 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 120476 - || 1992 EB31 || 1 maart 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 120477 - || 1992 OT6 || 30 juli 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120478 - || 1992 QS || 29 augustus 1992 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 120479 - || 1992 RO4 || 2 september 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120480 - || 1992 RS7 || 2 september 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (120481) Johannwalter || 1992 SP17 || 24 september 1992 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 120482 - || 1992 TA || 2 oktober 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120483 - || 1993 BW8 || 21 januari 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120484 - || 1993 FR7 || 17 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 120485 - || 1993 FW7 || 17 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 120486 - || 1993 FG11 || 17 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 120487 - || 1993 FP12 || 17 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 120488 - || 1993 FZ16 || 19 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 120489 - || 1993 FL19 || 17 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 120490 - || 1993 FA24 || 21 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 120491 - || 1993 FM29 || 21 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 120492 - || 1993 FO30 || 21 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 120493 - || 1993 FJ45 || 19 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 120494 - || 1993 FZ45 || 19 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 120495 - || 1993 FZ46 || 19 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 120496 - || 1993 FB50 || 19 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 120497 - || 1993 FF50 || 19 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 120498 - || 1993 FD53 || 17 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 120499 - || 1993 NA || 9 juli 1993 || Stroncone || A. Vagnozzi
|-
| 120500 - || 1993 OM || 24 juli 1993 || Stroncone || A. Vagnozzi|}

Planetoïdenlijsten